Калјумет има више значења:
 Округ Калјумет (Висконсин)
 Калјумет (Пенсилванија)
 Калјумет (Ајова)
 Калјумет (Минесота)
 Калјумет (Мичиген)
 Калјумет (Оклахома)